Miejscowości w Portoryko:
 Camuy – miejscowość w gminie Camuy
Gminy w Portoryko:
 gmina Camuy (ang. Camuy Municipio) w Portoryko